Дува́нка () — село, относится к Троицкому району Луганской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 51 человек. Почтовый индекс — 92124. Телефонный код — 6456. Занимает площадь 12,8 км². Код КОАТУУ — 4425484002.

Местный совет 
92124, Луганська обл., Троїцький р-н, с. Вівчарове, вул. Д.Р. Овчаренко, 10

Ссылки 
 Дуванка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Троицкого района (Луганская область)
Временно оккупированные территории Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании